Националният отбор по футбол на Беларус представлява страната по международните футболни терени. До 1991 година отборът на Беларус е в състава на СССР.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 25 март 2017 г.

 Михаил Вергеенко – от 28.10.1992 до 25.05.1994
 Сергей Боровски – от 17.08.1994 до 9.10.1996
 Михаил Вергеенко – с 5.01.1997 по 8.09.1999
 Сергей Боровски – с 9.10.1999 по 4.06.2000
 Едуард Малофеев – от 16.08.2000 до 12.06.2003
 Валерий Стрельцов – изпълняващ длъжността главен треньор от 7 септември 2002 година
 Анатолий Байдачни – от 8.08.2003 до 10.12.2005
 Юрий Курненин – от11.12.2005 до 23.02.2006
 Юрий Пунтус – от 24.02.2006 до 14.07.2007
 Бернд Щанге – от 30 юли 2007

България – Беларус 

Националните отбори на България и Беларус са се срещали четири пъти, като българите са спечелили три срещи, а Беларус една с обща голова разлика 8:3 за България.

Външни препратки 
 История и статистика за отбора на Беларус

Беларус